Vitesse kwam in het seizoen 2006/2007 voor het 18e seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond het seizoen 2006/'07 onder leiding van trainer Aad de Mos.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen na de reguliere competitie als 12e met 38 punten; Vitesse plaatste zich daardoor voor de play-offs om een plaats in de UEFA Intertoto Cup. In de Play-offs om Intertoto-voetbal verloor Vitesse de finale over twee wedstrijden van FC Utrecht. In de officiële eindstand van de Eredivisie eindigde Vitesse hierdoor als 10e.
In de KNVB beker werd Vitesse in de derde ronde uitgeschakeld door PSV.

In de competitie bezochten gemiddeld 20.179 toeschouwers Vitesse in GelreDome.

In september 2007 staat een van de thuiswedstrijden voor het eerst in het teken van de Airborne-herdenking van de Slag om Arnhem uit 1944. De Vitesse-supporters en de club eren de Veteranen, waarbij de oud-strijders werden uitgenodigd om de wedstrijd bij te wonen.

Selectie en statistieken
Alle spelers die gedurende het seizoen 2006/'07 minimaal één officiële wedstrijd hebben gespeeld voor het eerste elftal worden in het onderstaande overzicht tot de selectie gerekend.

Legenda

Topscorers

Mutaties

Aangetrokken in de zomer

Vertrokken in de zomer

Aangetrokken in de winter

Vertrokken in de winter

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

Play-offs Intertoto

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 2006/07
 KNVB beker 2006/07
 Play-offs Nederlands voetbal 2007

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2006/07